Зоуи 101 () — американский телесериал. Транслировался на канале Nickelodeon с 9 января 2005 года по 2 мая 2008 года. Идея сериала принадлежит Дэну Шнайдеру. Главную роль Зоуи играла Джейми Линн Спирс, она также исполнила заглавную песню сериала «Follow Me».

Зоуи 101 был одним из самых рейтинговых и успешных телесериалов на канале Nickelodeon в 2000-е годы. Он был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми» в 2005 году как «Выдающаяся детская программа». Выигрывал три премии Kids' Choice Awards, «Молодой актёр» за актёрский состав и премию NeoX Fan Award..

Телесериал является самым дорогим проектом канала Nickelodeon, так как он был снят полностью на натуре в Малибу, штат Калифорния.

В настоящее время телесериал доступен для покупки на DVD и в цифровых магазинах онлайн, таких как iTunes, Google Play, YouTube и Amazon Prime Video. Также было выпущено несколько саундтреков и видеоигр, основанных на нем. Сериал официально прекратил производство в августе 2007 года после съемок своего последнего сезона, который вышел в эфир пять месяцев спустя, в январе 2008 года. Беременность Спирс сделала этот сезон спорным, однако шоу не отменили. Только в октябре 2007 года — через два месяца после завершения последнего сезона стало известно о ее беременности.

Сюжет
Сериал развивается вокруг Зои Брукс, которая поступает в Тихоокеанскую береговую академию, школу, в которую раньше допускались только мальчики. Там уже учится ее младший брат, Дастин. На протяжении всего сериала Зои и ее друзья сталкиваются с разными жизненными ситуациями во время учебы в академии, которые закаляют их характер. По мере развития сериала они становятся дружнее и помогают друг другу.

В ролях 
 Джейми Линн Спирс — Зоуи Брукс
 Пол Батчер — Дастин Брукс
 Шон Флинн — Чейз Мэтьюз
 Кристин Эррера — Дана Круз
 Алекса Николас — Николь Бристоу
 Кристофер Месси — Майкл Баррет
 Эрин Сандерс — Квинн Пенски
 Мэтью Андервуд — Логан Риз
 Виктория Джастис — Лола Мартинес
 Остин Батлер — Джеймс Гарретт

Эпизоды

Саундтрек
Саундтрек к сериалу, Zoey 101: Music Mix был выпущен 7 марта 2006 года. В альбом вошла музыка в стиле поп и рок. К июню 2016 года на iTunes были доступны только треки 2, 4, 9 и 10.

Видеоигры
Видеоигра под названием Zoey 101 была выпущена в марте 2007 года для приставки Game Boy Advance. Еще одна игра под названием Zoey 101: Field Trip Fiasco была выпущена 11 сентября 2007 года для Nintendo DS. Обе видеоигры были опубликованы THQ и разработаны Barking Lizards и получили плохой прием и негативные отзывы от таких сайтов, как IGN и Common Sense Media.

Критика
Сериал получил положительные отзывы от целевой аудитории, набрав высокие баллы среди тинейджеров. Это было лучшее шоу Nickelodeon за восемь лет. Премьера эпизода «Прощай, Зои» стала самым рейтинговым событием в прямом эфире, когда-либо показанным на Nickelodeon, с более чем 7,3 миллионами зрителей. Финал сериала «Погоня за Зои» стал самым рейтинговым на всем телевидении, включая подростков 12-17 лет, переплюнув даже American Idol. Телесериал имеет рейтинг 8.2 / 10 на TV.com, 6/10 на IMDb и 3/5 на Common Sense Media.

Критика шоу исходила в основном от взрослых зрителей и включала утверждения о том, что шоу нереалистично.

Награды

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт.

Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Телесериалы США, завершённые в 2008 году
Программы телеканала Nickelodeon